Тревор Кидд (; род. 29 марта 1972, Дугалд, Канада) — канадский хоккеист, вратарь. Выступал в таких клубах Национальной хоккейной лиги как «Калгари Флэймз», «Каролина Харрикейнз», «Флорида Пантерз» и «Торонто Мейпл Лифс». Начинал карьеру, как и многие канадские игроки, участием в Западной хоккейной лиге, в 1991 году вместе с командой «Спокан Чифс» выиграл Мемориальный кубок. Ранее, в сезоне 1989/90, получил Дел Уилсон Трофи и был признан вратарём года всей Канадской хоккейной лиги. Трижды представлял Канаду на молодёжных чемпионатах мира, дважды удостоен золотой награды этого первенства. Вместе с национальной командой в качестве запасного голкипера ездил на зимние Олимпийские игры 1992 (сыграл там 1 матч, против аутсайдера — Норвегии), получил серебряную медаль. В том же году принял участие в чемпионате мира (также 1 матч).

Выбран «Калгари Флэймз» на драфте 1990 года в первом раунде одиннадцатым по счёту, 3 марта 1992 года провёл в НХЛ свой первый матч, игра против «Питтсбург Пингвинз» окончилась поражением. До конца сезона 1991/92 ему удалось выйти на лёд лишь один раз, 15 апреля в победном противостоянии с «Сан-Хосе Шаркс». Более-менее постоянно стал попадать в стартовый состав только через два года, и на протяжении всего этого времени пришлось вести конкурентную борьбу с Майком Верноном. Перед началом сезона 1997/98 Кидда обменяли на Эндрю Касселса и Жана-Себастьяна Жигера, в результате чего он оказался в «Каролине Харрикейнз». Там он отыграл два года, пока из состава его не вытеснил Артур Ирбе, в 1999 году вратарь был задрафтован «Атлантой», но не продержался там долго, был отдан клубу «Флорида Пантерз».

В новом клубе показывал хорошую игру, однако не смог выдержать конкуренцию со стороны молодого перспективного Роберто Люонго и перед началом сезона 2002/03 был вынужден покинуть команду. Находясь в статусе свободного агента, перешёл в «Торонто Мейпл Лифс». Состоял там в течение двух лет, имея статистику ниже среднего уровня, последний раз появился в матче НХЛ в 2004 году, когда вышел на замену в проигранной 7-2 встрече с «Филадельфия Флайерз». В ходе локаута 2004/05 некоторое время выступал в составе шведского клуба HC Örebro 90, в мае 2005 года подписал контракт с немецкой командой «Ганновер Скорпионс». В 2006 году завершил игровую карьеру.

Примечания 

Хоккеисты Канады
Хоккеисты НХЛ
Хоккейные вратари
Игроки «Брэндон Уит Кингз»
Игроки «Спокан Чифс»
Игроки «Калгари Флэймз»
Игроки «Каролина Харрикейнз»
Игроки «Флорида Пантерз»
Игроки «Торонто Мейпл Лифс»
Игроки «Сент-Джонс Мэйпл Лифс»
Игроки ХК «Эребру»
Игроки ХК «Ганновер Скорпионс»
Игроки сборной Канады по хоккею с шайбой
Хоккеисты на зимних Олимпийских играх 1992 года
Серебряные призёры зимних Олимпийских игр 1992 года
Задрафтованные ХК «Калгари Флэймз»